James Mullen er navnet på:
 Jim Mullen (født 1945), skotsk guitarist
 Jimmy Mullen (fodboldspiller, født 1923) (1923–1987), tidligere fodboldspiller som spillede for Wolverhampton Wanderers og englands fodboldlandshold
 Jimmy Mullen (fodboldspiller, født 1947), engelsk fodboldspiller
 Jimmy Mullen (fodboldspiller, født 1952), tidligere Sheffield Wednesday- og Cardiff City-spiller; tidligere trænere for Blackpool, Burnley & Walsall